Darker Days Ahead – drugi album grindcoreowej grupy Terrorizer. Materiał wydano w roku 2006, przez Century Media Records.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2006